Helminthoglypta edwardsi är en snäckart som beskrevs av Gregg och W. B. Miller 1976. Helminthoglypta edwardsi ingår i släktet Helminthoglypta och familjen Helminthoglyptidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Landlungsnäckor
edwardsi